Voxtorps kyrka kan syfta på:

 Voxtorps kyrka, Kalmar län
 Voxtorps kyrka, Jönköpings län

Se även
 Voxtorp